The Man Hunt – cortometraggio del 1911 diretto da Allan Dwan
The Man Hunt – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Pathé Frères
The Man Hunt – cortometraggio del 1916 diretto da Paul Scardon
The Man Hunt – film del 1918 diretto da Travers Vale